Спин има више значења:
 Спин
 Спин (Падова)
 Спин (Верона)